Whorlton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Whorlton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)